Birchton bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Birchton (New York)
 Birchton (West Virginia)